Лохматиков — русская фамилия.

 Лохматиков, Георгий Прокопьевич — советский гидростроитель, Герой Социалистического Труда; профессор Санкт-Петербургского технического университета.
 Лохматиков, Филипп Прокофьевич — генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза.